Else Kornerup kan henvise til:

 Else Kornerup (forfatter) (1897–1973), dansk forfatter
 Else Kornerup (skuespiller) (1917–1988), dansk skuespiller